ТИМАЦ — Комплекс тестов для дифференцирования отдельных родов бактерий группы кишечных палочек
 Т — температурный тест (тест Эйкмана);
 И — тест индолообразования;
 М — реакция с метиловым красным;
 А — реакция на ацетилметилкарбинол (реакция Фогеса — Проскауэра);
 Ц — цитратный тест;
 Л — сбраживание лактозы.

В комплексе ТИМАЦ температурный и цитратный тесты являются основными, наиболее стабильными, позволяющими дифференцировать бактерии группы кишечных палочек фекального происхождения от бактерий группы кишечных палочек, обитающих во внешней среде.

Температурный тест (тест Эйкмана) 
Способность сбраживать углеводы (лактозу, глюкозу, маннит) при температуре культивирования, превышающий температуру тела человека, получила название температурного теста. Для дифференциации Escherichia от Citrobacter и Enterobacter предложена температура культивирования 43-44° С. Для Escherichia температурный тест положительный, то есть они способны сбраживать углеводы при 43-44 ° С, большинство же бактерий родов Citrobacter и Enterobacter такой способностью не обладает. Температурный тест определяют на специальных средах Эйкмана, Кесслер, Булижа.

Тест индолообразования 
Способность продуцировать индол присуща Escherichia; бактерии из родов Citrobacter и Enterobacter индола не образуют. Штаммы E.coli, выделенные из кишечника человека, образовывали индол в 90,1-98,6 % случаев.

Реакция с метиловым красным 
Реакция заключается определении интенсивности образования кислоты при ферментации микробом углевода. Реакцию проводят следующим образом. К культуре (3-5-суточного возраста), выращенной на среде Кларка, добавляют несколько капель метилового красного. При pН 5,0 и ниже индикатор изменяет светло-желтый цвет на красный, что свидетельствует о сильном кислотообразовании. E.coli и Citr. coli citrovorum дают красное окрашивание среды, Ent aerogenes — жёлтое. При pН выше 5 среда остается светло-желтой.

Реакция на ацетилметилкарбинол 
Ароматическое вещество — ацетилметилкарбинол (ацетоин) образуют Ent. aerogenes. Е. coli и Citr. coli citrovorum такой способностью не обладают.
Для постановки реакции к 5 мл культуры 4-5-суточного возраста, выращенной на пептонной воде с глюкозой или на среде Кларка, добавляют такой же объём 40%-ного раствора КОН. При наличии ацетилметилкарбинола среда окрашивается в розовый цвет.

Цитратный тест 
Способность микроорганизма усваивать в качестве единственного источника углерода лимонную кислоту или её соли называют цитратным тестом . Изучаемую культуру высевают на цитратную синтетическую среду (жидкую Козера или плотную Симмонса). Citrobacter и Enterobacter растут на цитратных средах и получили название цитратположительные или цитратассимилирующие бактерии, тогда как Escherichia не дают роста на указанных средах и называются цитратотрицательные.

Сбраживание лактозы 
Способность сбраживать лактозу присуща большинству семейства Enterobacteriaceae. Представители рода Escherichia (за исключением лактозоотрицательных вариантов Е. coli) сбраживают лактозу, Citrobacter и Enterobacter сбраживают лактозу непостоянно.
Признаки, входящие в этот комплекс, определяют принадлежность бактерий группы кишечных палочек к одному из трех родов: Escherichia, Citrobacter и Enterobacter.

Литература 
 Р. П. Корнелаева, ПП. Степаненко, Е. В. Павлова «Санитарная микробиология сырья и продуктов животного происхождения» Москва, 2006

Микробиология